„Тойота Старлет“ (Toyota Starlet) е модел малки автомобили (сегмент B) на японската компания „Тойота“, произвеждани в пет последователни поколения от 1973 до 1999 година.

Той заменя модела „Тойота Публик“ и е наследен от „Тойота Ярис“. Първите поколения се предлагат и като седан и комби, след което остават в производство само като хечбек с три или пет врати.

Бележки 

Старлет
Малки автомобили